Die Chennai Open 2010 fanden vom 2. bis 7. März 2010 in Chennai, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und war mit 25.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte damit zur Kategorie 2 ½ Star. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und war mit 53.000 US-Dollar dotiert.
 
Das Finale gewann Ong Beng Hee gegen Jonathan Kemp mit 14:12, 11:9 und 11:9. Bei den Damen gewann Nicol David im Endspiel gegen Jenny Duncalf mit 11:6, 11:4 und 11:6.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Die Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Ramit Tandon und Joshana Chinappa jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2009/10
WSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Chennai